Zeitreise steht für:
 Zeitreise, Bewegung in der Zeit
 Zeitreise (Geodaten), Bewegung in der Zeit als Darstellung von Geodaten
 Leben von Schauspielern in einer der Vergangenheit nachempfundenen Umgebung, siehe Living History
 DKB-Zeitreise, Name eines ehemaligen Verkehrsmuseums in Heimbach (Eifel)
 MDR Zeitreise, Fernsehsendung auf MDR (seit 2007)
 Fernsehsendung auf N24
 Zeitreise (Unheilig-Album), Musikalbum der deutschen Rockband Unheilig
 Zeitreise (Schiller-Album), Musikalbum des deutschen Musikprojekts Schiller
 Zeitreise Live, Musikalbum des deutschen Musikprojekts Schiller
 Terra X: Zeitreise, dreiteilige Dokumentation der Terra X Reihe von 2014

Siehe auch:
 Zeitreihe
 Liste von Zeitreisefilmen